Johnson é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Johnson (Arkansas)
Condado de Johnston (Carolina do Norte)
Condado de Johnson (Geórgia)
Condado de Johnson (Illinois)
Condado de Johnson (Indiana)
Condado de Johnson (Iowa)
Condado de Johnson (Kansas)
Condado de Johnson (Kentucky)
Condado de Johnson (Missouri)
Condado de Johnson (Nebraska)
Condado de Johnson (Tennessee)
Condado de Johnson (Texas)
Condado de Johnson (Wyoming)

Desambiguações de topônimos